Campylocephalus — рід ракоскорпіонів родини Hibbertopteridae, що існував впродовж карбону—пермі (327—252 млн років тому). Викопні рештки тварини знайдені у Чехії та Росії.

Філогенія

Примітки 

Ракоскорпіони
Членистоногі кам'яновугільного періоду
Членистоногі пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1860